Box Hill :

 Box Hill (Surrey)
 Box Hill (Victoria)